Bahr steht für:
 Bahr, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bahr (Längeneinheit)
 Max Bahr, ehemalige deutsche Baumarkt-Kette

Siehe auch:
 Baar
 Bar
 Bahar
 BAHR